Els Kilukeni eren membres del Lukeni kanda o Casa de Kilukeni, la dinastia governant del regne del Congo des de la seva creació a finals del  fins al 1567 amb la pujada de la dinastia Kwilu. Els kilukeni van ser trampolí per a la majoria de les principals faccions que van lluitar pel control de Congo durant la seva guerra civil.

Etimologia 
En kikongo, l'idioma del regne de Kongo, el nom de la kanda és Lukeni. Es pren del nom del fundador del regne, Lukeni lua Nimi. Lukeni lua Nimi va governar al voltant de la dècada de 1390 abans que el tron fos lliurat als seus cosins.

Història 
Començant amb el regnat de Nkuwu a Ntinu, un fill de Lukeni i l'últim mwenekongo no catòlic, el tron va passar de pare a fill. Ocasionalment hi havia usurpacions, però la corona es va mantenir dins del llinatge del fundador fins a 1567 quan un rei de la regió de Nsi Kwilu, Àlvar I del Congo, va ascendir després que l'últim dels Kilukeni va morir en la batalla contra el regne Anziku.

Referències 

Història d'Angola